Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Rekucki (strona ujednoznaczniająca)
 Michał Rekucki – polski malarz